Le xian de Zhenping (镇平) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Zhenping (镇坪) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme